Роберт Уолтер Макэлрой (; род. 5 февраля 1954, Сан-Франциско, США) — американский кардинал. Титулярный епископ Гемелле Бизаценской и вспомогательный епископ архиепархии Сан-Франциско с 6 июля 2010 по 3 марта 2015. Епископ Сан-Диего с 3 марта 2015. Кардинал-священник с титулом церкви Сан-Фруменцо-ай-Прати-Фискали с 27 августа 2022.

Ссылки 
 Информация

Кардиналы США
Кардиналы Франциска
Католические епископы США
Религиозные деятели США